Натуральне число 1534
 1534 рік до нашої ери
 1534 рік нашої ери